Bronisław Lubański (generał)
 Bronisław Lubański (podporucznik)